Tymoczko ist der Nachname von:
John L. Tymoczko (1948–2019), US-amerikanischer Biochemiker
 Maria Tymoczko (* 1943), US-amerikanische Sprachwissenschaftlerin
 Thomas Tymoczko (1943–1996), US-amerikanischer Philosoph und Hochschullehrer